Un dénude câble est une pince ayant des encoches de différentes grandeurs correspondant à la grosseur des câbles électriques. Chaque encoche est équipée d'une lame, qui coupe la gaine protectrice en refermant la pince sur le câble et en tournant l'outil autour du câble. On enlève ensuite la gaine coupée en la faisant glisser sur les fils en tirant dessus.

Il existe un autre modèle de dénude câble, dénommé Jocari, du nom donné par le fabricant l'ayant commercialisé à ses débuts. L'outil se présente sous la forme d'un manche, terminé par une pince, rappelée en fermeture par un ressort. Cette pince est munie dans sa partie fixe, d'une lame dont la hauteur de sortie est réglable par une molette, située à l'autre extrémité du manche. Pour dénuder un câble, on ouvre la pince en la poussant avec le pouce, on insère le câble dans la pince, qui se referme sur le câble. Il suffit de tourner l'outil autour du câble au moins un tour, puis de tirer l'outil le long du câble jusqu'à son extrémité, tout en le maintenant perpendiculaire au câble. L'enveloppe protectrice est ensuite très facilement retirée.  

Outil de coupe